Holy Diver – album del gruppo musicale Dio
 Holy Diver – singolo estratto dall'album omonimo 
 Holy Diver Live – album dal vivo del gruppo musicale Dio
 Holy Diver – videogioco per NES